Groenplaats (en ) peut se référer à :

, une place de la ville d'Anvers
Groenplaats, une station du prémétro d'Anvers
, une place de la commune de Rekem

Groenplaats